Grupa VII (nieoficjalna nazwa: małopolsko-świętokrzyska) III ligi – była jedną z ośmiu grup III ligi piłki nożnej w Polsce (w latach 2008–2016). Występowało w niej 18 zespołów z województw małopolskiego oraz świętokrzyskiego.

Historia 
Grupa ta powstała w 2008 roku na skutek reorganizacji rozgrywek. W sezonie 2008/2009 zwyciężyły w niej rezerwy Korony Kielce, które dołączono po degradacji pierwszego zespołu z rozgrywek Orange Ekstraklasy. Drugie miejsce zajął LKS Nieciecza i to on uzyskał awans, gdyż kielecki klub nie mógł otrzymać promocji na szczebel centralny. Korona II Kielce po zakończeniu rozgrywek wycofała się z rozgrywek ze względu na to, że pierwszy zespół awansował do Ekstraklasy i w miejsce rezerw utworzono zespół Młodej Ekstraklasy. W barażach wystąpił Hutnik Kraków, który nie sprostał w nich Jeziorakowi Iława. Sezon 2009/2010 zakończył się wygraną Puszczy Niepołomice, która promocję zapewniła sobie po wygranej w 33. kolejce z Naprzodem Jędrzejów. Degradacja dotknęła cztery ostatnie zespoły. W lipcu 2010 roku Komisja do Spraw Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej przyjęła wniosek Świętokrzyskiego i Małopolskiego Związku Piłki Nożnej o pozostawienie w sezonie 2010/2011 osiemnastu zespołów. Spowodowało to, że spadku uniknęły Naprzód Jędrzejów i Górnik Wieliczka. W sezonach 2011/2012 i 2012/2013 w lidze występuje 16 zespołów jak to miało miejsce pierwotnie po reorganizacji. Od sezonu 2013/2014 do reorganizacji rozgrywek po sezonie 2015/2016 występowało 18 zespołów.

Dotychczasowi zwycięzcy

Sezon 2015/2016 

||rowspan=6|

Sezon 2014/2015 

|rowspan=4|

|rowspan=9|

Sezon 2013/2014

Sezon 2012/2013

Sezon 2011/2012

Sezon 2010/2011 

Kmita Zabierzów wycofał się z rozgrywek po rundzie jesiennej.

Sezon 2009/2010

Sezon 2008/2009

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Tabele oraz wyniki na podstawie danych serwisu 90minut.pl

!